La Unión kan syfta på:

Argentina 

 Quirós, Argentina, Catamarca,

Chile 
 La Union (kommun i Chile), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco, 
 La Unión, Los Ríos,

Colombia 
 La Unión kommun, Sucre, 
 La Unión, Sucre, 
 La Unión kommun, Antioquia, 
 La Unión, Antioquia, 
 La Unión kommun, Valle del Cauca, 
 La Unión, Valle del Cauca, 
 La Unión kommun, Nariño, 
 La Unión, Nariño,

Costa Rica 
 Tres Ríos, Costa Rica, Cartago,

Dominikanska republiken 
 Aeropuerto Internacional La Unión, flygplats, Puerto Plata,

Ecuador 
 La Unión, Ecuador, Azuay,

Guatemala 
 San Marcos (departementshuvudort), Departamento de San Marcos, Municipio de San Marcos, 
 Municipio de La Unión (kommun), Departamento de Zacapa, 
 La Unión, Guatemala, Departamento de Zacapa,

Honduras 
 La Unión, Atlántida, 
 La Unión, Santa Bárbara, 
 La Unión kommun, Lempira, 
 La Unión, Lempira, 
 La Unión kommun, Olancho, 
 La Unión kommun, Copán, 
 La Union (flygplats), Departamento de Olancho,

Mexiko 
 La Unión, Jaumave, 
 La Unión, Tabasco, Centla, 
 La Unión, Acatlán, 
 Villa Unión, Coahuila, 
 La Unión, Huatabampo, 
 La Unión, Guerrero, 
 La Unión y el Cardonal, ort, Nuevo León, Doctor Arroyo, 
 La Unión, Pantepec, 
 La Unión, Álamo Temapache, 
 La Unión, Morelos, Cuernavaca, 
 La Unión, Tlatlauquitepec, 
 La Unión, Sitalá, 
 La Unión, Tecomatlán, 
 La Unión, Ocosingo, 
 La Unión, Nauzontla, 
 La Unión, Chichiquila, 
 La Unión, La Independencia, 
 La Unión, San Felipe Tejalápam, 
 La Unión, Tezonapa, 
 La Unión, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
 La Unión, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 La Unión, Tlaxiaco, 
 La Unión, Michoacán de Ocampo, Numarán, 
 La Unión, Ayotoxco de Guerrero, 
 La Unión, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, 
 La Unión (södra Motozintla kommun), 
 La Unión, Yecuatla, 
 La Unión, Carrillo Puerto, 
 La Unión, San Antonio Sinicahua, 
 La Unión, Santa María Huatulco, 
 La Unión, San Juan Lachao, 
 La Unión (norra Motozintla kommun), 
 La Unión, Chalcatongo de Hidalgo, 
 La Unión, Tlahuiltepa, 
 La Unión, Candelaria, 
 La Unión, Villa Sola de Vega, 
 La Unión, Tlatlaya, 
 La Unión, Tenochtitlán,

Spanien 
 La Unión (ort i Spanien), Murcia, Murcia,